FC Hansa Rostock (celým názvem: Fußballclub Hansa Rostock e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v Rostocku, jenž leží ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Oficiální založení je datováno ke dni 28. prosince 1965, poté co proběhla velká reformace východoněmeckého fotbalu. Od sezóny 2021/2022 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Ostseestadionu s kapacitou 29 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Celá organizace má přibližně 10 500 členů.

Největší úspěchy prožívala Hansa v devadesátých letech. Nejdříve získala double v sezóně 1990/91 – zvítězila v DDR-Oberlize a FDGB-Pokalu (mj. poslední sezóna východoněmeckých fotbalových soutěží). Následně hrála celkem dvanáct let v Bundeslize, což z ní činí nejúspěšnější tým z bývalé NDR ve znovusjednoceném Německu.

Historie 

Historie vrcholového fotbalu v Rostocku se začala psát listopadu 1954. Tehdejší prvoligového mužstvo BSG Empor Lauter bylo převeleno ze saského Lauteru do Rostocku. Vše proběhlo kvůli absenci prvoligového fotbalu v severní části Východního Německa. Oblast dnešního Saska tehdy ještě na prvoligové úrovni reprezentovali týmy BSG Fortschritt Meerane, BSG Wismut Aue a BSG Motor Zwickau. Ve své úvodní sezóně se tak nově založené mužstvo Emporu Rostock zúčastnilo nejvyšší fotbalové soutěže na území NDR. Po odehrání druhého ročníku ovšem mužstvo skončilo na sestupovém čtrnáctém místě a sestoupilo tak o soutěž níže.

Dne 28. prosince 1965 se začala psát nová kapitola místního fotbalu. Dřívější fotbalový oddíl byl vyčleněn z Emporu Rostock a vytvořil tak FC Hansa Rostock, což se oficiálně považuje za vznik dnešního klubu.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1954 – SC Empor Rostock (Sportclub Empor Rostock)
 1965 – FC Hansa Rostock (Fußballclub Hansa Rostock e. V.)

Získané trofeje 

Zdroj: 

 DDR-Oberliga ( 1× )
 1990/91
 FDGB-Pokal ( 1× )
 1990/91
 Mecklenburg-Vorpommern-Pokal ( 8× )
 1997/98‡, 2004/05‡, 2005/06‡, 2010/11, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách

SC Empor Rostock (1954 – 1965) 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1954–1956: DDR-Oberliga
 1957: DDR-Liga
 1958–1965: DDR-Oberliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

FC Hansa Rostock (1965 – ) 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1975: DDR-Oberliga
 1975–1976: DDR-Liga – sk. A
 1976–1977: DDR-Oberliga
 1977–1978: DDR-Liga – sk. A
 1978–1979: DDR-Oberliga
 1979–1980: DDR-Liga – sk. A
 1980–1986: DDR-Oberliga
 1986–1987: DDR-Liga – sk. A
 1987–1991: DDR-Oberliga
 1991–1992: Fußball-Bundesliga
 1992–1995: 2. Fußball-Bundesliga
 1995–2005: Fußball-Bundesliga
 2005–2007: 2. Fußball-Bundesliga
 2007–2008: Fußball-Bundesliga
 2008–2010: 2. Fußball-Bundesliga
 2010–2011: 3. Fußball-Liga
 2011–2012: 2. Fußball-Bundesliga
 2012– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1965
Sport v Rostocku